Edison steht für:

 Edison Manufacturing Company, US-amerikanische Filmproduktionsfirma
 Edison (Musikpreis), niederländischer Musikpreis
 Edison (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2005)
 Edison – Ein Leben voller Licht (Film), US-amerikanischer Historienfilm (2017)
 Edison (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Edison (Unternehmen), italienischer Energieversorger
 Edison International, US-amerikanischer Energieversorger
 Edison Records, US-amerikanische Plattenfirma
 Edison Plaza, Bürogebäude in Beaumont, Texas
 Edison Studio, italienisches Musikensemble
 Consolidated Edison, US-amerikanischer Energieversorger
 Intel Edison, miniaturisiertes Computersystem

Personen:
 Édison (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Charles Edison (1890–1969), Gouverneur von New Jersey
 Marion Estelle Edison-Oeser (1873–1965), Tochter von Thomas Alva Edison
 Sweets Edison (1915–1999), US-amerikanischer Musiker
 Thomas Alva Edison (1847–1931), US-amerikanischer Erfinder
 Thomas Alva Edison jr. (1876–1935), US-amerikanischer Erfinder

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Edison (Georgia), im Calhoun County
 Edison (Illinois), im Cook County
 Edison (Kalifornien), im Kern County
 Edison (Kansas), im Crawford County
 Edison (Nebraska), im Furnas County
 Edison (New Jersey), im Middlesex County
 Edison (Ohio), im Morrow County
 Edison (Pennsylvania), im Bucks County
 Edison (Tennessee), im Gibson County
 Edison (Washington), im Skagit County
 Edison (West Virginia), im Mercer County

im NRHP gelistete Objekte:
 Edison Commercial Historic District, in Edison, Georgia, ID-Nr. 00000528
 Edison Historic District, in Pomona, Kalifornien, ID-Nr. 86001477
 Edison National Historic Site, in West Orange, New Jersey, ID-Nr. 66000052
 Edison Park, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 07000990
 Edison Park Elementary School, in Fort Myers, Florida, ID-Nr. 99000524
 Edison School, in Pueblo, Connecticut, ID-Nr. 85001330
 Edison Storage Battery Company Building, in West Orange, New Jersey, ID-Nr. 96000055

Siehe auch:
 Addison
 Eddison
 Edison Township
 Edison-Richardson-Effekt
 Edison-Lalande-Element
 IEEE Edison Medal